Монстр (фильм, 1954) — фильм Салах Абусейф
 Монстр (фильм, 1994) — фильм Роберто Бениньи
 Монстр (фильм, 2001) — фильм Хэла Хартли
 Монстр (фильм, 2003) — фильм Пэтти Дженкинса
 Монстр (фильм, 2008) — фильм Эрика Эстенберга
 Монстр (короткометражный фильм) — короткометражный фильм 
 Монстр (сериал) — сериал 2004 года Рёсуке Накамура